Plaisirs de Paris peut désigner plusieurs films :

 Plaisirs de Paris, un film français réalisé par Edmond T. Gréville, sorti en 1932
 Plaisirs de Paris, un film français réalisé par Ralph Baum, sorti en 1952